Tessema ist der Familienname folgender Personen:

 Amousse Tessema (* 1931), äthiopischer Radrennfahrer
 Ydnekachew Tessema (1921–1987), äthiopischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär